est la formule brute de plusieurs isomères.

 Ester
 acétate de hex-1-ènyle, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 acétate de (1E)-hex-1-ènyle, numéro CAS 
 acétate de (1Z)-hex-1-ènyle, numéro CAS 
 acétate de hex-2-ènyle, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 acétate de (2E)-hex-2-ènyle, numéro CAS 
 acétate de (2Z)-hex-2-ènyle, numéro CAS 
 acétate de hex-3-ènyle, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 acétate de (3E)-hex-3-ènyle, numéro CAS 
 acétate de (3Z)-hex-3-ènyle, numéro CAS 
 acétate de hex-4-ènyle, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 acétate de (4Z)-hex-4-ènyle, numéro CAS 
 acétate de (4E)-hex-4-ènyle, numéro CAS 
 acétate de hex-5-ènyle, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 acétate de (5E)-hex-5-ènyle, numéro CAS 
 acétate de (5Z)-hex-5-ènyle, numéro CAS 

 Cétal
 frontaline, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 (+)-(R)-frontaline, numéro CAS 
 (-)-(S)-frontaline, numéro CAS